Localidades nos Estados Unidos
Sharon (Carolina do Sul)
Sharon (Dacota do Norte)
Sharon (Geórgia)
Sharon (Kansas)
Sharon (Massachusetts)
Sharon (Oklahoma)
Sharon (Pensilvânia)
Sharon (Tennessee)
Sharon (Wisconsin)

Outras localidades
Sarom (Israel)

Desambiguações de topônimos